„Everybody” – pierwszy singel Madonny z 1982 roku
 „Everybody (Backstreet’s Back)” – singel Backstreet Boys
 „Everybody” – singel niemieckiego producenta muzycznego Rocciego z 2002 roku
 „Everybody” – singel rosyjskiego DJ-a Leonida Rudenki z 2009 roku
 „Everybody” – singel zespołu Shinee z 2013 roku
 „Everybody” – utwór muzyczny Tanela Padara, Dave’a Bentona i 2XL
 Everybody – piąty minialbum zespołu Shinee z 2013 roku
 Everybody – album studyjnym Logic z 2017 roku